Pylon kan have flere betydninger:
 Pylon – tårnagtige bygning.
 Pylon (orkester) – New Wave orkester fra 1980ernes, USA.
 Pylon (StarCraft) – fiktiv bygning.